Asbest, een natuurlijk voorkomend vezelachtig silicaatmineraal
 Asbestose, een aandoening die wordt veroorzaakt door blootstelling aan dit materiaal
Plaatsen
 Val-des-Sources, een stad in Quebec bekend als Asbestos tot 2020
 Nationaal park Narawntapu, een nationaal park in Tasmanië bekend als Nationaal park Asbestos Range tot 2000
 Asbest (stad), een stad in Rusland
Anders
 Asbestkeramiek, een soort aardewerk vervaardigd met asbest en klei in Fennoscandinavië
 Asbest Records, een Amerikaans platenlabel
 HMCS  Asbest  (schip, 1944), een Canadees oorlogsschip